Альбалат-делс-Тарончерс (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Морведре. Занимает площадь 21,35 км². Население 1137 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Oficial de Albalat de Taronchers
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии